GLB peut désigner :
 Grande Loge de Belgique, une obédience maçonnique libérale belge ;
 Georges-Louis Bouchez (1986-), un homme politique belge libéral ;
 Gramm-Leach-Bliley Act, une loi américaine qui met en place des services de banques universelles, c'est-à-dire qui assurent aussi bien les services d'une banque de dépôt que d'une banque d'investissement et qu'une compagnie d'assurance.
 Mercedes-Benz Classe GLB, un SUV compact produit par Mercedes-Benz.